Thumfart ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Thumfart (1959–2022), deutscher Politikwissenschaftler, Hochschullehrer und Kommunalpolitiker
 Joachim Thumfart (* 1970), deutscher Ju-Jutsu-Sportler